Saint-Christol puede referirse a: 

 Saint-Christol, comuna de Ardèche (Francia).
 Saint-Christol, comuna de Hérault (Francia).
 Saint-Christol, comuna de Vaucluse (Francia).